То́ня (в северных диалектах тоня́; от славянского *tорnь или *tорni̯а, связанного с глаголом топи́ть) — место на реке или водоёме, на котором производится лов рыбы неводом или другими рыболовными снастями. Также место на водоёме, в котором ловят рыбу.  Рыболовное предприятие (рыбопромысловый участок, рыболовный участок, рыбоучасток, рыбучасток) в таком месте.

Описание ловли неводом 

Невод забрасывают в воду, протягивают известное пространство и затем вытаскивают на берег. Место, где невод выбирают из воды, называется притонком. Размеры тони бывают весьма различны, иногда до 2 км. Так как тяга невода обычно из года в год производится на одном и том же месте, то оно почти всегда приспособляется особым образом: выбираются камни, карчи, выравнивается, где можно, дно; особенно заботятся о выборе места с пологим песчаным берегом и постепенно уменьшающейся к берегу глубиной.

История 

В бассейне верхней части Волги и её притоков выше города Саратова в 1912 году было узаконено расстояние между тонями не ближе 2 верст одна от другой (в т. ч. по прямой линии от края одного невода, до другого); пространство тони на берегу водовместилища, т. е. расстояние между заметом и притонком, не должно превышать двойной длины невода; на каждой тоне разрешался лов рыбы только одним неводом длиной не свыше ширины реки в межень в самом узком месте тони, причём в водах придаточных и озёрных длина невода не должна превышать 150 сажень; попавшая при лове маломерная рыба должна быть немедленно выпущена в воду; открытие новой тони зависело от разрешения управления рыбными промыслами.

Протяжение тони обычно обозначалось особыми знаками, причём на притонке нередко устраивался ворот для облегчения тяги невода. Местами (река Маас в Голландии) устраивались станции для паровой тяги. На Дону на притонке стояли наготове и впрягались в невод, как в плуг, до 5 пар быков.

Поморам Терского берега, за отсутствием хлебопашества, морские, речные и озёрные промысловые тони заменяли земельные наделы, играя при этом большую роль в местной экономике. Волостная земельная община распределяла право пользования тонями на основе жеребьёвки.

Этнография 

На Терском берегу Белого моря, на месте исторически существовавшей тони, организован историко-этнографический музей «Тоня Тетрина», реконструирующий быт поморской тони 1920-х годов. Восстановлены жилая изба, поварня, амбар, баня, ледник, вешала для сетей. В музее проводятся ознакомительные экскурсии.

Топонимика 
 Большая Тоня (Якутия)
 Гнилая Тоня (низовья р. Дон)
 Новая Тоня (Ненецкий автономный округ)
 Окунья Тоня (район города Петрозаводска, Республика Карелия)
 Тоня (Мурманская область)

Примечания

Ссылки 

Филин П.А. Поморские тони как форма организации промыслового хозяйства жителей Русского Севера // Соловецкое море. Историко-литературный альманах. Выпуск 15. Архангельск – Москва, 2016. С. 35-44. 

Рыбалка
Рыболовство